Bertia — рід грибів родини Nitschkiaceae. Назва вперше опублікована 1844 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.10.2019 налічує 32 види роду Bertia:

Примітки

Джерела 
 De Notaris, G. 1844. Cenni sulla tribù dei Pirenomiceti sferiacei e descrizione di alcuni generi spettanti alla medesima. Giornale Botanico Italiano. 1:322-355 - P.334

Роди грибів
Сордаріальні